«Birdman» — , «орнитолог», «человек-птица».

Псевдонимы и прозвища 
 Birdman — псевдоним американского рэпера Брайна Уильямса.
 Birdman — прозвище американского баскетболиста Криса Андерсена.
 The Birdman — прозвище американского скейтбордиста Тони Хоука.
 Птицелов из Алькатраса () — прозвище американского преступника Роберта Франклина Страуда.

Другое 
 Birdman — дебютный альбом, который в 2002 году выпустил рэпер Birdman.
 «Бёрдмэн» — трагикомедия 2014 года.
 Дети большой птицы () — самоназвание индейского племени кроу.